Чарт альбомов Соединённого Королевства — еженедельный чарт продаж, основанный на реализации альбомов с воскресенья по субботу в Соединённом Королевстве; в течение 1990-х в общей сложности 216 альбомов достигли его вершины. До 1 февраля 1994 года данные для чарта еженедельно собирались компанией Gallup — после этого, сбором информации руководил , который увеличил число тестируемых объектов продаж, и расширил использование электронных машин в торговых точках, для сбора данных. С июля 1998 г., составление чарта находится под контролем компании The Official Charts Company, которой совместно руководят две организациями — Британская ассоциация производителей фонограмм и Британской ассоциации дилеров звукозаписей. На протяжении всего десятилетия, хит-парад был основан исключительно на физических продажах альбомов, альбом возглавивший чарт объявлялся каждое воскресенье на вечернем радиошоу Radio 1 Chart Show.

Наиболее успешным артистом в 90-х стал британский коллектив Simply Red, который возглавлял национальный чарт в течение 19 недель с четырьмя разными пластинками. Stars, их четвёртый студийный альбом, был продан в количестве более 3290 тысяч копий и стал самым продаваемым альбомом 1991 и 1992 годов. Однако, Stars стал лишь вторым в рейтинге «самых продаваемых альбомов десятилетия»; его превзошёл второй диск манчестерской рок-группы Oasis — (What's the Story) Morning Glory?, который провел 10 недель на вершине хит-парада в 1995 и 1996 годах, и разошёлся в количестве 4160 тысяч экземпляров. Альбом получил платиновый сертификат 13 раз, тем самым став наиболее коммерчески успешным диском 90-х. После успеха пластинки, Oasis записали свой третий альбом — Be Here Now, который разошёлся в количестве 663.000 копий за первые четыре дня продаж, что делает его самым быстро продаваемым альбомом в истории британского чарта.

Обозначения

Рейтинг по исполнителям 

Восемь исполнителей провели 12 и более недель на вершине британского чарта.

Рейтинг лейблов звукозаписи 
Шесть лейблов звукозаписи лидировали в британском чарте в течение 20 недель, на протяжении 90-х.

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200
 Список самых продаваемых альбомов года (Великобритания)

Примечания 

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам